Ле-Булле-ле-Дез-Егліз, Ле-Булле́-ле-Дез-Еглі́з, Ле-Булле-ле-Дез-Еґліз (фр. Le Boullay-les-Deux-Églises) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар.
 Ле-Булле-Тьєррі, Ле-Булле́-Тьєррі́ (фр. Le Boullay-Thierry) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. 
 Ле-Булле-Мівуай, Ле-Булле́-Мівуа́й (фр. Le Boullay-Mivoye) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. 
 Булле-ле-Тру, Булле́-ле-Тру (фр. Boullay-les-Troux) — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. 
 Етьєн Луї Булле ( фр. Étienne-Louis Boullée; нар. 12 лютого 1728 — пом. 4 лютого 1799) — французький архітектор доби класицизму.